Jim River ist der Name folgender Flüsse:

 Jim River (Louisiana), Altwasserarm des Sabine River
 Jim River (South Fork Koyukuk River), Fluss in Alaska
 Jim River, Nebenfluss des Missouri River, siehe James River (Missouri River)